Monoscutidae är en familj av spindeldjur. Familjen ingår i ordningen lockespindlar (Opiliones). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Monoscutidae 24 arter.

Systematik
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
Monoscutidae

fr:Monoscutidae